Траба́сос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 93,45 км². Население — 1008 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы